Попов, Артём:
 Попов, Артём Александрович (род. 1998) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Попов, Артём Игоревич (род. 1992) — российский футболист, полузащитник.